Сорбо () — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Сорбо, Кевин (род. 1958) — американский актёр.

См. также 
 Сорбо-Серпико — коммуна в Италии.
 Сорбо-Сан-Базиле — коммуна в Италии.